Lux Express Group — эстонская компания, осуществляющая деятельность в сфере междугородных и международных автобусных перевозок на территории Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Беларусь под торговыми марками Lux Express и Simple Express.

Юридическое лицо в России — АО «Eurolines» (с 1997 года), её генеральный директор — Райт Реммель.

История 
Компания основана в 1993 году.

2 июня 2014 года компания начала осуществлять перевозки на маршруте Хельсинки — Санкт-Петербург.

15 января 2015 года компания прекратила осуществление перевозок на маршруте Рига — Калининград.

5 марта 2015 года компания вышла на внутренний рынок Польши, открыв маршрут Варшава — Краков.

Деятельность и услуги 
Помимо автобусных перевозок компания оказывает услуги по оформлению виз и страховок, занимается продажей билетов на паромы, а также предлагает аренду автомобилей и туристические путёвки с отдыхом в гостиницах.

Автобусные маршруты Lux Express Group разделяются на следующие виды в зависимости от объёма предоставляемых услуг:
Lux Mini — автобус оснащен 16 комфортабельными сиденьями, расположенными попарно и отдельно. Lux Mini совершают рейсы между Санкт-Петербургом и Йыхви через Нарву и Силламяэ.
Simple Express — минимальный набор услуг по минимальным тарифам (по Эстонии — от 1 евро, на международных маршрутах — от 3 евро)
 Lux Express — расширенный набор услуг (включая персональное мультимедийное устройство с сенсорным экраном, а на международных маршрутах — бесплатный кофейный аппарат) по более высоким тарифам
 Lux Express Special — автобусы Lux Express с эксклюзивными индивидуальными и парными кожаными сидениями
 Lux Express Lounge — автобусы Lux Express с lounge-зоной в задней части автобуса, где размещены 10 приватных сидений с подставками для ног и полочками 

Издаётся бортовой журнал Direction, предлагаемый пассажирам международных рейсов Lux Express и Simple Express.

Маршруты 
Компания осуществляет перевозки по междугородным маршрутам в Эстонии, а также по международным маршрутам, связывающим между собой Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Россию и Беларусь.

Международные маршруты

Маршруты по Эстонии

Подвижной состав 
Для осуществления перевозок компания использует 140 автобусов (по состоянию на 19 мая 2017) производства испанской компании Irizar.

Перспективы развития 
Компания планирует продолжить активное развитие на рынке междугородных маршрутов в Польше. Также рассматриваются варианты открытия междугородных маршрутов в России.

Происшествия 
29 января 2016, около 00.50 часов в Эстонии в уезде Ида-Вирумаа на 8 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга выехал с дороги и перевернулся на бок автобус, следовавший из Риги в Санкт-Петербург. Пострадало 13 человек, из них двое получили серьезные повреждения.

08 февраля 2016, в 01:00 в Эстонии в уезде Ида-Вирумаа на 52 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошло столкновение рейсового автобуса Simple Express, следовавшего из Санкт-Петербурга в Ригу и грузовика. Водитель автобуса погиб на месте, в больницу доставлены 13 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Lux Express
 Официальный сайт Simple Express